Ткач — українське прізвище. Походить від роду діяльності. Той, хто займається ткацтвом.

Носії

А 
 Ткач Анатолій Петрович (1921—1979) — український правознавець.
 Ткач Анатолій Степанович (1939—2006) — український художник.
 Ткач Анджей — польський хокеїст.
 Ткач Андрій Євгенович (1980—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткач Анна Русланівна — українська співачка.
 Ткач Аркадій Петрович (1921—1994) — український правознавець.

Б 
 Ткач Богдан Миколайович (1979) — український нейропсихолог, доктор психологічних наук (2019)
 Ткач Борис Іванович (1935—2010) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант, у 1980—1982 роки — командувач 40-ї армії в Демократичній Республіці Афганістан.

В 
 Ткач Валентина Іванівна
 Ткач Василь Євгенович — директор радгоспу «Усть-Удинський» Усть-Удинського району Іркутської області, Герой Соціалістичної Праці (1971)
 Ткач Василь Володимирович — американський та український зоолог, паразитолог,
 Ткач Василь Миколайович (1928—2005) — український радянський партійний діяч, міністр меліорації і водного господарства УРСР
 Ткач Віктор Петрович (1954) — доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького.
 Ткач Віолетта Михайлівна (1948) — радянська та українська художниця по костюмах (Одеського театру музичної комедії ім. М. Водяного і Одеської кіностудії (Violetta Tkach на imdb.com)).
 Ткач Вірляна (1952) — поетеса, перекладач, керівник Яра-групи при театрі Ля-Ма Ма в Нью-Йорку.
 Ткач Віталій Іванович (1976—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткач Володимир Володимирович (1999) — український футболіст.

Д 
 Ткач Денис Вікторович — штаб-сержант Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Ткач Дмитро Васильович (1912—1993) — український письменник з Полтавщини.
 Ткач Дмитро Іванович — український дипломат

Е 
 Ткач Едуард Станіславович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

З 
 Ткач Злата Мойсеївна (1928—2006) — молдовський композитор, педагог
 Ткач Зінаїда Миколаївна (1912—невідомо) — українська радянська діячка

Л 
 Ткач Лариса Юхимівна (* 1948) — поетеса, перекладачка.

М 
 Ткач Марко Петрович (?—1937) — український радянський журналіст
 Ткач Микола Васильович — український учений-фізик.
 Ткач Микола Михайлович (1942) — український поет і етнолог, кандидат історичних наук, професор Київського університету культури і мистецтв, член НСПУ.
 Ткач Михайло Миколайович (1932—2007) — український поет і кіносценарист, Народний артист України; автор слів до пісень «Марічка», «Якщо любиш — кохай», «Ясени» та ін.
 Михась Ткач (Михайло Михайлович) (1937) — український прозаїк, журналіст, головний редактор журналу «Літературний Чернігів». Заслужений працівник культури України.
 Ткач Михайло Сергійович (1988) — український журналіст-розслідувач, з 2021 очолює відділ розслідувань «Української правди», у 2016—2021 журналіст програми «Схеми»
 Ткач Михайло Федорович (1904—1987) — український радянський діяч, Герой Соціалістичної Праці

Н 
 Ткач Ніна Іванівна — український історик.

О 
 Ткач Олександр Андрійович (Саша Скул) (1989—2022) — російський хіп-хоп- виконавець, один із засновників групи « Бухенвальд Флава».
 Ткач Олександр Олександрович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

П 
 Ткач Полікарп Ілліч (1936) — голова Вінницької обласної ради (1992—1994)
 Ткач Поліна — українська модель. Переможниця конкурсу краси Міс Україна 2017

Р 
 Ткач Роман Володимирович (1962) — український політик, військовий

С 
 Ткач Сергій Федорович (1952—2018) — радянський та український серійний маніяк-вбивця та ґвалтівник.
 Ткач Степан Йосипович (1902—1982) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 3—4-го скликань

Т 
 Ткач Таїсія Кирилівна (1909) — український державний діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання
 Ткач Тетяна Дмитрівна (1944) — радянська і російська акторка

Ю 
 Ткач Юлія Анатоліївна (1989) — українська спортсменка (вільна боротьба)
 Ткач Юлія Сергіївна (1977) — хоровий диригент, художній керівник та головний диригент Хору Національної радіокомпанії України.
 Ткач Юрій (1954) — перекладач, видавець, онук Д. Нитченка.
 Ткач Юрій Костянтинович (1983]) — український комік, телеактор
 Ткач Юхим Маркович (1928—2003) — музикознавець, критик, публіцист, педагог, громадський діяч

Я 
 Ткач Яків Микитович (1906—1941) — український радянський партійний діяч, депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання

Див. також 

 Ткач (професія)
 Місто плетених вулиць
 Ткачевський
 Ткаченка
 Ткаченко
 Ткачов
 Ткачук

Українські прізвища
Ремісники
Ткацтво